Константин Николаевич Спасский (род. 17 августа 1963, Новосибирск, СССР) — российский актёр театра и кино, поэт, журналист. Председатель Московского отделения Российского творческого Союза работников культуры (МО РТСРК). Член правления Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов. Член Союза театральных деятелей РФ, Союза журналистов России, Союза писателей России, гильдии актёров кино России. Председатель жюри Всероссийского фестиваля-конкурса «Твой голос» (театральное направление).

Биография 
Родился 17 августа 1963 года в Новосибирске. Служил в СА. В 1986 окончил Новосибирское театральное училище. Учился у педагов Любови Борисовой, Валерия Шалавина, Виктора Орлова, Александра Зубова, Владимира Граната, Льва Белова. В Новосибирске работал в ТЮЗе («Глобус»), театрах «Совок», Детектива, приключения и фантастики. Особенно продолжительной была работа в ГДТ с режиссёром Сергеем Афанасьевым.

В 1988 состоялся дебют артиста в кино в фильме «Мы и наши лошади» режиссёра Юрия Малашина, где он исполнил одну из главных ролей. Всего на его счету 140 фильмов.

Принял участие в озвучивании более двухсот картин. Вёл телепередачи «ТВмен спешит на помощь» и «Профи-02».

Творчество 
В 2014 году проводил творческие поэтические вечера в Венгрии, в городах Печ, Дебрецен и в Будапеште.

Публиковался газетах: «Отвага», «Суворовский натиск», «Вечерний Новосибирск», «Советская Сибирь», «Молодость Сибири», «Молодая Сибирь», «Купеческая газета», «Западносибирский железнодорожник», «Честное слово», «Голос», «Вперёд», «Электросигналпресс». 

С 1997 года — артист московских театров Комедии, Государственного театра киноактера, антрепризы «Арт-клуб 21век». Спецкор газет «Московский вестник культуры», «Вестник баталистов и маринистов», «Кино, театр, телевидение, радио». Печатался в журналах «Новая Немига литературная», «Серебряный дождь». Принял участие в создании коллективных поэтических сборников «Книга для чтения», «Часовые памяти», «Все тексты только о любви», «Лауреаты литературных премий», «Эклеры», «22 июня»

Автор поэтических сборников:

 «Слезы Пьеро» (1997)
 «Безнадёга» (1997)
 «Изумрудные воспоминания» (1998)
 «Графиня» (2001)
 «Тема» (2003)
 «Королевские посиделки» (2004)
 «Плач гитары» (2005)
 «Магнолии» (2006)
 «Дедулины байки» (2007)
 «Малиновый бриз» (2008)
 «Бумажный форпост» (2009)
 «Окрыление» (2010)
 «Лимонадные зори» (2011)
 «Роза ветров» (2013)
 «Аврора» (2015)
 «Сердце дальней грозы», «Сон Королевы», «Стихи для детей» (2016)

Фильмография

Репертуарный лист 
Государственный театр Киноактёра 1998-2005гг.
 «Мастер и Маргарита» М. Булгаков, реж. А. Белоручев, роли: Кот, Крысобой, Врач, Мясистый, Загривов, Власть, Поприхин, Директор ресторана.
 «Мандат» Н. Эрдман, реж. А. Белоручев, роль Тамара Леопольдовна
 «Щелкунчик» реж. А. Яббаров, роль Звездочёт
 «Королевство кривых зеркал» реж. А. Белоручев, роль Король
 «Финист - Ясный Сокол» реж. А. Белоручев, роль Финист
Московский театр Комедии 1998г.
 «Кого она обманула (Жена лгунья)» Келью, реж. Штраус, роль Полковник Лалуган
 Антреприза «АРТ-КЛУБ» 1999-2001гг.
 «Незнайка» Н. Носов, реж. А. Гирба, роль Пончик
 «Недоросль» Д. Фонвизин, реж. А. Гирба, роль Скотинин
 «Горе от ума» Грибоедов, реж. А. Гирба, роль Скалозуб
 «Остров капитана Блада», реж. А. Гирба, роль Санчес
Театр юного зрителя г. Новосибирск 1985-1990гг.
 «Зинуля» А. Гельман, реж. Л. Белов, роль Петренко
 «Русские люди» К. Симонов, реж. Л. Белов, роль Краузе
 «Ревизор» Н. Гоголь, реж. Л. Белов, роль Держиморда
 «Карлсон снова прилетел» А. Линдгрен, реж. Г. Шустер, роль Филе
 «Всё так просто, господа» Т. Муллер, реж. Д. Масленникрв, роль Гектор
 «Игра в фанты» Н. Коляда, роль Артём
 «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджер, реж. Е. Румянцева, роль Стредлейтер
 «Жанна Д Арк (Жаворонок)» Ж. Ануй, реж Л. Белов, роль Ла Ир
 «Одна жизнь» Н. Островский, реж. Л. Белов, роль Иван Жаркий
 «Анчутка» Б. Метальников, реж. Л. Белов, роль Леший
 «Диктатура совести», реж. Д. Масленников, роль журналист Гоша
 «Без страха и упрёка», реж. Д. Масленников, роль Амбал
 «Подонки»  Я. Гловатский, реж. К. Чернядев, роль Пан Сташек
 «Кот в сапогах» Ш. Пьеро, реж. Л. Белов, роль Стражник
 «Остров капитана Блада» В. Вербин, М. Мишин, реж. Д. Масленников, роль Санчес
 «Дикий», реж. Е. Румянцева, роль Гусь
 «Музыкальный момент» А. Александров, реж. В. Цехакая, роль.Верста
 «Серебряное копытце» Евг. Пермяк, реж. А. Исполатов, роль. Обитатель леса
 «Василиса прекрасная» Н. Гринет  реж. К. Чернядев, роль Степан-царевич
Новосибирская театр-студия «Совок» 1989г.

«Сырая нога или встреча друзей» Л. Петрушевская, реж. Е. Румянцева, роль Сергей 

Новосибирский театр музыкальной комедии 1986г.

«На всякого мудреца довольно простоты» А. Островский, реж. В. Гранат, роль Глумов 

Новосибирский театр «Красный факел» 1995г.

«Визит старой дамы» Ф. Дюрренматт, реж. С. Афанасьев, мужья Клары Цаханассьян 

Новосибирский театр-лаборатория  «Детектива, приключения и фантастики» 1988г.

 «Убийство в библиотеке» Э. Брагинский, Э. Рязанов, реж. М. Пичигин, роль Фомин 

Новосибирский Городской Драматический Театр под руководством Сергея Афанасьева 1990-1997гг.
 «Вождь краснокожих»  О Генри, реж. С. Афанасьев, роль Сем
 «Щепка» Зазубрин, реж С. Афанасьев, роль Мудыня
 «Пессимистическая комедия» А. Чехов, реж. Н. Соловьёв, роль Никита
 «Продавец дождя» Р. Неш, реж. С. Афанасьев, роль Ной
 «Великолепный рогоносец» Ф. Кроммелинк, реж. С. Афанасьев, роль
 «Гамлет» В. Шекспир, реж. С. Афанасьев, роль. Гильденстерн  реж. С. Афанасьев
 «Чайка» А. Чехов, реж. С. Афанасьев, роль Шамраев
 «Отравленная туника» Н. Гумилёв, реж. С. Афанасьев, роль Евнух
 «Вечный двигатель» В. Шукшин, реж. С. Афанасьев, роль Петька
 «Плоды просвещения» Л. Толстой, реж. С. Афанасьев, роль Во-Во
 «Школа с театральным уклоном» Д. Липскеров, реж. Е. Рогулькин, роль Трубецкой
 «Шутки в глухомани» И. Муренко, реж. С. Афанасьев,  роль Витька
 «Утиная охота» А. Вампилов, реж. Афанасьев, роль Дима
Драматический театр НГПИ 1977 – 1980 гг.
 «Беда от нежного сердца» Вл. А. Соллогуба, реж. Т. Кашник, роль Александр Васильевич
 «Лошадь Пржевальского» М. Шатрова, реж. Т. Кашник, роль Женя Сапаргалиев.

Награды 
Спасский Константин Николаевич отмечен наградами:
 Грамота министра Культуры в 2014 г.
 Медаль «За заслуги в культуре и искусстве» в 2011, 2015 гг.
 Орден «Служение искусству» 2степени в 2013 г.
 Золотая звезда «Служение искусству» в 2016 г.
 Орден Есенина в 2015 г.
 Орден Маяковского,
 Медаль «55 лет Московской городской организации Союза писателей России: 1954-2009 г.»
 Диплом за верное служение отечественной литературе в 2009 г.
 Медаль «60 лет Московской городской организации Союза писателей России» 2014 г.
 Медаль «Генералиссимус Александр Суворов» в 2012 г.
 Памятная медаль «А. С. Грибоедов 1795—1829» в 2012 г.
 Медаль «М. Ю. Лермонтов»
 Диплом им. М. Ю. Лермонтова «Недаром помнит вся Россия» в 2014 г.
 Медаль «За развитие Русской мысли» имени Ивана Александровича Ильина.
 Диплом лауреата премии имени Н. А. Некрасова.
 Международная премия Александра Фадеева 2003 г.
 Международная премия Константина Симонова в 2007 г.
 Международная премия Валентина Пикуля в 2014 г.
 Лауреат премии «Золотой кортик» в 2010 г.
 Лауреат всероссийской премии «Мир без границ» с присвоением титула «Король воспоминаний»
 Лауреат Всероссийского конкурса «Надежда» в 2017 г.
 Медаль «В память 850 — летия Москвы»
 Медаль «300 лет российскому флоту».

Кроме того, от Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» и Совета Ветеранов центрального аппарата МВД России, он награждён общественными орденами:
 «За службу России»
 «За благородство помыслов и дел»
 «Долг и Честь»,
 «За заслуги»
 «Честь и мужество»
 «За мужество и доблесть»

Примечания 
2. Видеоролик "Несколько фильмов с участием К. Спасского"

3. Интервью с актёром и поэтом К. Спасским. 1 часть и 2 часть

Телеведущие ТНТ
Актёры России
Журналисты газеты «Молодость Сибири»